Příjmení Vogt nese více různých osobností:

 A. E. van Vogt (1912–2000) – kanadsko-americký spisovatel žánru science fiction
 Carina Vogtová (* 1992) – německá lyžařka
 Carl Vogt (1817–1895) – německý přírodovědec, politik a představitel tzv. vulgárního materialismu
 Johann Georg Vogt (1669–1730) – cisterciák v plaském klášteře
 Stephanie Vogtová (* 1990) – lichtenštejnská profesionální tenistka